Энн Мари́ Хо́вард (; 31 марта 1960, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Бывший пресс-секретарь Ditech.com и нынешний пресс-секретарь Национальной ассоциации риелторов.

Старшая из пяти детей, она родилась в Сан-Диего, Калифорния, в военно-морской больнице Бальбоа, где её отец Томас Ховард был дантистом в ВМС США. В возрасте двух лет они переехали в Оттумву, штат Айова, а когда ей было четырнадцать лет, семья переехала в Давенпорт, штат Айова.

Она появилась в более чем 100 рекламных роликах, включая Life Savers, The George Foreman Grill, Quaker Oats, Nexium и AARP. Среди телевизионных работ Энн гостевые роли в телесериалах «Отчаянные домохозяйки», «Части тела», «Детектив Монк», «Близко к дому», «Лас-Вегас», «Главный госпиталь: Ночная смена», «Детектив Раш», «Скорая помощь», «Справедливая Эми», «Бостонская школа», «Другой мир», «Дни нашей жизни», «Нетакая», «Добиться или сломаться» и «Частная практика».

Среди её работ в кино роли в фильмах «Синоптик» с Николасом Кейджем, «Князь тьмы», «Они поменялись местами» и «Не шутите с Зоханом» с Адамом Сэндлером.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США